Scheipers ist der Familienname der folgenden Personen:

 Hermann Scheipers (1913–2016), deutscher Priester
 Sebastian Scheipers (* 1985), deutscher Musiker